Johannes Thiele puede referirse a:

Karl Hermann Johannes Thiele (1860-1935), zoólogo y malacólogo alemán.
Friedrich Karl Johannes Thiele (1865-1918), químico alemán.